Duinkerken ist
 der Name des Schriftstellers Anton van Duinkerken
 der flämisch-niederländische Name für die Stadt Dunkerque (Dünkirchen)